Урхель (), або Уржель () — власна назва.

Топоніми

Верхній Урхель — комарка.
 Пла-де-Урхель — комарка.
 Сео-де-Урхель — муніципалітет і місто; власне Урхель. 
 Урхель, або Нижній Урхель  — комарка.

Інше 
 Урхельське графство
 Урхельська діоцезія